DCL:
 Data Control Language — язык баз данных для осуществления административных функций
 Digital Command Language — интерпретатор командной строки в операционных системах фирмы DEC.
 DCL — современная французская тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина